Momir Rnić kan syfta på:

 Momir Rnić (handbollsspelare född 1955) – jugoslavisk handbollsspelare
 Momir Rnić (handbollsspelare född 1987) – serbisk handbollsspelare, son till sin namne, handbollsspelaren född 1955